Franciaország
Pailhès, település Ariège megyében
Pailhès, település Hérault megyében